Palazzo Mattei è il nome attribuito a diversi edifici storici:

 Palazzo Mattei Caetani – edificio storico di Roma in via delle Botteghe Oscure
 Palazzo Mattei di Giove – edificio storico di Roma in via dei Funari
 Palazzo Mattei di Paganica – edificio storico di Roma in piazza della Enciclopedia Italiana
 Palazzo Mattei-Albani-Del Drago – edificio storico di Roma in via delle Quattro Fontane
 Palazzo di Giacomo Mattei – edificio storico di Roma in piazza Mattei
 Palazzo Mattei all'Aracoeli – edificio storico di Roma in via d'Aracoeli, meglio noto come Palazzo Margani
 Palazzo Mattei in Piscinula  – edificio storico di Roma in piazza in Piscinula
 Palazzetto Mattei – edificio storico di Roma all'interno di Villa Celimontana
 Palazzo Mattei - edificio storico di Firenze
 Castello di Giove – edificio storico di Giove, in provincia di Terni